Натуральне число 1475
 1475 рік до нашої ери
 1475 рік нашої ери